El término tensión puede referirse, en esta enciclopedia:

Física y química 
 en la electricidad, a la tensión o voltaje, una magnitud que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito;
 en la mecánica, a la tensión, un tipo de fuerza física que se ejerce mediante la acción de un cable, cuerda, cadena u otro objeto sólido similar;
 a la tensión mecánica, una magnitud que representa la fuerza por unidad de área en el entorno de un punto material sobre una superficie real o imaginaria de un medio continuo;
 a la tensión superficial de un líquido, la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área;
 en termodinámica, a la tensión de vapor o presión de vapor, la presión que ejerce la fase gaseosa (vapor) sobre la fase líquida en un sistema cerrado a una temperatura determinada;
 en la química, a la tensión experimentada por las moléculas.

Ciencias de la salud 
 a la tensión intraocular o presión intraocular, la que ejercen los líquidos intraoculares contra la pared del ojo;
 a la tensión muscular o tono muscular, la contracción parcial, pasiva y continua de los músculos del cuerpo;
 a la tensión psicológica o estrés, la reacción fisiológica del organismo en la que entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada;
 a la tensión sanguínea o presión sanguínea, la que ejerce la sangre en el interior de los vasos sanguíneos.

Ciencia política 
 a la tensión diplomática o crisis diplomática, una situación grave de las relaciones entre dos o más Estados;
 a la tensión política, el conjunto de las discrepancias entre los bandos políticos que pueden desencadenar un conflicto interno o guerra civil.

Artes 
 en la música, a la tensión, las notas que forman parte de la estructura superior de un acorde;
 a la tensión o suspenso, el efecto psicológico creado por las obras narrativas que consiste en mantener al espectador o lector pendiente de lo que pueda ocurrirles a los personajes.

Enlaces externos